Ива́н Ко́шелев:
 Кошелев, Иван Никитич (1710—1759) — офицер российского императорского флота, мореплаватель, участник Великой Северной экспедиции, капитан 2 ранга.
 Кошелев, Иван Родионович (1683—1732) — русский мореплаватель, капитан-командор, советник Адмиралтейств-коллегии, командир первой русской океанской экспедиции (1725—1726).
 Кошелев, Иван Сергеевич (1905—1972) — Герой Советского Союза.